Стю́арт Уо́кер (англ. Stewart Walker, полное имя Stewart Selden Walker) — американский продюсер электронной музыки, на данный момент живущий и работающий в Берлине.

Стюарт Уокер выступает только вживую, что само по себе является редкостью в «бит-в-бит» мире электронной музыки. Он известен своим впечатляющим вкладом в развитие минимал техно, начиная с альбома Stabiles (1999). В 2007 году Уокер играл на открытии вновь распахнувшего свои двери легендарного клуба Tresor (Берлин) , где на данный момент является резидентом. Его музыка вписывается в рамки от 128 до 132 bpm, и состоит из многослойных гармоний и перкуссий. Альбом «Concentricity» (2007) был отмечен сайтом Resident Advisor как «выдающаяся пластинка года».

Дискография

Альбомы 
 Stabiles (1999)
 Discord (2004)
 Live Extracts (2006)
 Grounded in Existence (2006)
 Concentricity (2007)

Синглы 

2008 Powdered I Ching EP Persona Records 
2007 Addict (12", EP) PulseWith Records
2007 Druid Hills (12", EP) Persona Records
2006 After This I’ll Never Sleep EP Persona Records
2005 Spend the Day Frozen (12", EP) Persona Records
2005 Travel Plaza (12", EP) Persona Records
2002 Degenerate EP Persona Records
2002 M.O.R. Of The Same EP Persona Records
2001 Pleasure Island EP Persona Records
2001 Circular Valley Remixed EP Persona Records
2001 South Suburban (EP) (12", EP) Persona Records
2001 Jet Fuel And Longing EP Belief Systems
2000 Hurricane Weather EP Force Inc.
2000 Granular Synthesis EP Mille Plateaux
2000 Intervals EP M_nus
2000 Mobilization — Stabiles Remixes (EP) Tektite Recordings
2000 Reformation of Negative Space (EP) Tresor
2000 Recoil (EP) M_nus
1999 Descending To Zero EP HiPass
1999 Abstract Symbols Of Decadence EP Tektite Recordings
1999 Nevermore (12", EP) Force Inc.
1999 North (12", EP) Background
1999 Nothing Produces Stark Imagery EP Tresor
1998 Artificial Music For Artificial People (EP) Mosquito
1998 Stoic (EP) Matrix Records
1997 Amphetamine Sulphate EP Matrix Records

Ремиксы 
2008
Land of Festivals (Stewart Walker Remix) (File, MP3)
Land Of Festivals (Ste...
The Vacationist

2006
My Favorite Film, Remixed EP
Persian Indigo (Stewar...
Persona Records

2005
Dork (12", EP)
Dork (Stewart Walker R...
Trenton Records

2005
Five Minutes, Today, Forever (CD)
Five Minutes, Today, F...
Third Ear Recordings

2005
Particles (12", EP)
Particles (Stewart Wal...
Tresor

2004
Bergwerk EP
Popschicht (Stewart Wa...
Tongut

2004
Berlin Rocks (Remixes Part 2) EP
Berlin Rocks (Stewart ...
Kitty-Yo

2004
Decadence EP EP
Decadence (Stewart Wal...
Mitek

2004
Dream Tracks Plaster Cast (CD, Maxi)
Dream Tracks Plaster Cast
Persistencebit Records

2004
Minikool Remixes (12", EP)
Minikool (Stewart Walk...
Tuning Spork

2003
Stardust (CD, Maxi)
I Cast A Lonesome Shad...
Mute Records

2003
Seek and Destroy (12", EP)
Seek And Destroy (Stew...
Force Inc.

2003
Summerlove 2003 (2xCD)
Internal Error (Stewar...
DNS Recordings

2002
DJ Mix 1/2 [Mix.Sound.Space] (2xCD)
Violator (Stewart Walk...
Torema Records

2001
Internal Error Remixes EP
Internal Error (Stewar...
Rampe D

2001
Violator (Remixes) EP
Violator (Stewart Walk...
Force Inc.

2001
You Don't Need A Weatherman (Remixed) EP
Krokus / Elmenreich (S...
Ladomat 2000

2000
If You've Got A Lover, You've Got A Life EP
If You've Got A Lover,...
Hefty Records

2000
Betrieb (2xLP)
Früher
Mille Plateaux

2000
Deadpan Escapement: Reconstructed (CD)
End Product (Stewart W...
context

2000
U Know? EP
U Know? (Stewart Walke...
Rampe D

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1974 году
Техно-музыканты